La Liga 2009-10 (også kaldet Liga BBVA efter den nuværende hovedsponsor) var den 79. sæson siden oprettelsen af La Liga. Spilleperioden strakte sig fra den 29. august 2009 til den 16. maj 2010. FC Barcelona sikrede sig den 20. ligatitel i klubbens historie med et historisk højt pointtal på 99, blandt andet sikret med 34 mål scoret af ligaens topscorer, Lionel Messi.

Stillingen 

Senest opdateret: 16. maj 2010
 Atlético Madrid vandt en plads i gruppespillet i UEFA Europa League 2010-11 som vinder af UEFA Europa League 2009-10.

Topscorere 

Senest opdateret: 16. maj 2010

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

Fodboldsæson 2009-10